Pedrosa ima više značenja:
 Pedrosa, Rimini
 Pedrosa, Udine